Алекса́ндр Донско́й: Донской, Александр Викторович (род. 1970) — мэр Архангельска (2005—2007).
 Донской, Александр Ильич (1913—1956) — советский тяжелоатлет, призёр чемпионата Европы (1947).